Pałac – reprezentacyjna budowla mieszkalna

Tytuły dzieł 
 Pałac – powieść Wiesława Myśliwskiego
 Pałac – film z 1980 roku
 Pałac – singel White’a 2115